Veikkausliiga este cea mai importantă competiție fotbalistică din Finlanda. Ca și în alte țări europene cu climat rece (cum ar fi Norvegia, Suedia sau Rusia) , meciurile din fotbalul finladez se dispută vara. La sfârșitul fiecărui sezon, cea mai slab poziționată echipă, dintre cele 14 participante, retrogadează în Ykkönen (Liga a II-a Finlandeză)

Clasamentul UEFA
Coeficientul UEFA pe 2020

 42  (37)  League of Ireland
'43  (38)  Veikkausliiga
 44  (47)  Umaglesi Liga
 45  (45)  Prima Ligă Malteză
 46  (39)  Landsbankadeild
 47  (48'')  Prima Ligă (Țara Galilor)

Echipele sezonului 2010 
Echipele Veikkausliiga în sezonul 2010  (orașul de unde provin în paranteze):

Campioanele din 1990 până în prezent 

 1990 Helsinki JK 
 1991 FC Kuusysi Lahti
 1992 Helsinki JK 
 1993 FC Jazz Pori
 1994 TPV Tampere
 1995 FC Haka Valkeakoski
 1996 FC Jazz Pori
 1997 Helsinki JK 
 1998 FC Haka Valkeakoski
 1999 FC Haka Valkeakoski
 2000 FC Haka Valkeakoski
 2001 Tampere United 
 2002 Helsinki JK 
 2003 Helsinki JK 
 2004 FC Haka Valkeakoski
 2005 MyPa Anjalankoski
 2006 Tampere United 
 2007 Tampere United 
 2008 FC Inter Turku
 2009 Helsinki JK

Campioane 

 22 titluri: HJK
 9 titluri: FC Haka, HPS
 8 titluri: TPS
 7 titluri: HIFK
 5 titluri: KuPS, Kuusysi
 4 titluri: KIF, Tampere United
 3 titluri: Lahden Reipas, VIFK, ÅIFK
 2 titluri: FC Jazz4, KTP, OPS, VPS
 1 titlu: HT, KPV, PUS, Turun Pyrkivä, Viipurin Sudet, Unitas, TPV Tampere, MyPa

Jucători străini notabili 

Ligi naționale de fotbal din Europa